Detta är en lista över 1995 års förstaplaceringar på Billboard Hot 100.

Listhistorik

Källor

1995 i USA
1995
Musikåret 1995